Robert Sabolič, slovenski hokejist, * 18. september 1988, Jesenice.

Sabolič je člansko kariero začel v klubu HK Acroni Jesenice oz. mladinskem klubu HK Jesenice Mladi v sezoni 2006/07, v sezoni 2011/12 pa je igral za Södertälje SK v švedski 2. ligi. V sezonah 2009/10 in 2010/11 je z Jesenicami osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Večji del sezone 2012/13 je igral za HK ŠKP Poprad v slovaški ligi, konec januarja 2013 pa je prestopil v ERC Ingolstadt v nemški ligi in s klubom osvojil naslov državnega prvaka. Pred sezono 2014/15 je prestopil v klub Sparta Praga češke lige.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel dve podaji.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 18
| 7
| 10
| 17
|
| 55
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 15
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 19
| 3
| 4
| 7
|
| 29
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 25
| 22
| 47
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 53
| 8
| 11
| 19
|
| 96
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 37
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 54
| 33
| 26
| 59
|
| 64
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 49
| 6
| 11
| 17
|
| 72
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 12/13
|
| 33
| 6
| 13
| 19
| +3
| 63
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 12/13
|
| 11
| 7
| 4
| 11
| +6
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -6
| 4
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 3
| 1
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 13/14
|
| 48
| 11
| 13
| 24
| -1
| 14
|
| 19
| 9
| 5
| 14
| +10
| 38
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 14/15
|
| 51
| 14
| 15
| 29
| +12
| 54
|
| 10
| 4
| 1
| 5
| +3
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 436
| bgcolor="#7FFF00" | 145
| bgcolor="#7FFF00" | 145
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 409
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 101
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti HK ŠKP Poprad
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti HK Sparta Praga
Jeseniški športniki